Houseman ist der Familienname folgender Personen:

 John Houseman (1902–1988), US-amerikanisch-britischer Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor und Regisseur rumänischer Herkunft
 Julius Houseman (1832–1891), US-amerikanischer Politiker
 Peter Houseman (1945–1977), englischer Fußballspieler
 René Houseman (1953–2018), argentinischer Fußballspieler
 Tyson Houseman (* 1990), kanadischer Schauspieler

Siehe auch:
 Housman
 Hausman
 Hausmann